Das Melbourne Summer Set II 2022 war ein Damen-Tennisturnier in Melbourne. Das Hartplatzturnier der Kategorie WTA 250 ist Teil der WTA Tour 2022 und fand vom 4. bis 9. Januar 2022 im Melbourne Park statt. Im Einzel gewann Amanda Anisimova, den Doppelwettbewerb gewannen Bernarda Pera und Kateřina Siniaková.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Melbourne Summer Set II 2022 fand vom 3. bis 4. Januar 2022 statt. Ausgespielt werden sechs Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2022
Tennisturnier in Melbourne